Malmaison (België) een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
Fort de la Malmaison, een fort gereedgekomen in 1882 in de Franse regio Hauts-de-France

La Malmaison (Aisne), een plaats en gemeente in Frankrijk
Malmaison (Meurthe-et-Moselle) een plaats in de gemeente Vernéville in het department Meurthe-et-Moselle
Allondrelle-la-Malmaison (Meurthe-et-Moselle)
La Malmaison (Meurthe-et-Moselle) een plaats in deze gemeente
Évin-Malmaison (Pas-de-Calais)
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
Kasteel van Malmaison, een landhuis in Rueil